Ху́овинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Хуовинен, Вейкко (1927—2009) — финский писатель.
 Хуовинен, Ээро (род. 1944) — епископ евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.